Милан Јанковић познатији као Чорба (Гњилане, 1991) српски је хип-хоп музичар и кувар.

Биографија 
Рођен је у Гњилану, где је са породицом живео све до рата на Косову и агресије НАТО-а на СР Југославију 1999. након чега је са породицом избегао у оближње село Шилово. Завршио је угоститељско-туристичку школу у Врњачкој Бањи, где је и почео да се бави репом. Надимак је добио у завичају, зато што је велики поштовалац и познавалац дела Рибље Чорбе. Са Бором Ђорђевићем се спријатељио приликом Ђорђевићевих посета српским енклавама на Косову и Метохији. Са њим је 2016. снимио нумеру "Гњилане 2". Објавио је више реп хитова у којима, кроз призму личног искуства, говори о проблемима младих а посебно о невољама кроз које пролазе млади који живе у српским енклавама на Косову и Метохији. Тренутно ради као шеф кухиње у Кувајту. Има сина Деспота.

Референце 

Рођени 1991.
Гњиланци
Српски хип хоп музичари